Egeberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Heinrich Egeberg (1877–?), dänischer Ringer
 Martin Egeberg (1896–1977), norwegischer Ringer
 Tommy Egeberg (* 1981), norwegischer Skispringer